Molo steht für
 Hafenmole, z. B. der Molo in Bregenz und der Molo Sartorio in Triest
 Molo (Iloilo City), Gemeinde in Iloilo City, Philippinen
 Molo (Kenia), Stadt in Kenia
 Molo Songololo ist eine Kinderrechtsorganisation in Südafrika
 Golf von Molo, Meeresbucht der griechischen Insel Ithaka
 Molo (Westtimor), ein ehemaliges Reich in Westtimor, Indonesien
 Molo, im Niger die Bezeichnung für die Langhalslaute Tahardent
 Molo (Familie) Fabrikantenfamilie in Haunstetten im 19. Jahrhundert.
 Molo (Handelshaus) in Günzburg im 19. Jahrhundert
 Molotov Movement, eine dänische Rapgruppe
 molo.news, eine regionale Informationsplattform und Smartphone-App für Bremen und Umgebung

Molo ist Familienname folgender Personen:
 Beate von Molo (1911–1998), Theaterleiterin und Regisseurin
 Christian von Molo, Visagist und Dozent
 Conrad von Molo (1906–1997), Filmproduzent, Vater von Elisabeth von Molo
 Corrado Molo (1792–1864), Schweizer Anwalt und Politiker
 Elisabeth von Molo, Filmschauspielerin, Regisseurin, Autorin; Tochter von Conrad von Molo
 Giuseppe Antonio Molo (1789–1857), Schweizer Anwalt und Politiker
 Stelio Molo (1916–1995), Schweizer Jurist und Generaldirektor (SRG)
 Trude von Molo (1906–1989), Filmschauspielerin
 Vincenzo Molo (1833–1904), Schweizer Bischof der römisch-katholischen Kirche
 Walter von Molo (1880–1958), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Alfa Molo, Herrscher im Westafrika des 19. Jahrhunderts
 Mollo